Joana de Inglaterra, rainha da Sicília (1165–1199) — filha de Henrique II de Inglaterra e esposa de Guilherme II da Sicília
Joana de Inglaterra, rainha da Escócia (1210–1238) — filha de João de Inglaterra e esposa de Alexandre II da Escócia
Joana de Gales (1190–1237) — filha ilegítima de João I de Inglaterra e esposa de Llywelyn, o Grande
Joana de Inglaterra, Condessa de Gloucester, também conhecida como Joana de Acre, filha de Eduardo I de Inglaterra
Joana da Torre (1321–1362), filha de Eduardo II de Inglaterra, casou-se com David II da Escócia
Joana de Kent, filha de Edmundo de de Inglaterra, 1º Conde de Kent, e, neta de Eduardo I de Inglaterra
Joana de Inglaterra, filha de Eduardo III de Inglaterra

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história